Сезон 2007/08 — 93-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 16-й в Премьер-лиге, а также 102-й год со дня основания футбольного клуба. Самый успешный тренер в истории клуба Жозе Моуринью покинул «Челси» по взаимному согласию уже в начале сезона после разочаровывающей ничьей с «Русенборгом» 1:1.

В этом сезоне «Челси» вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории, где встретился с «Манчестер Юнайтед». Также это был первый в истории английский финал Лиги Чемпионов. «Челси» проиграл по пенальти 5:6.

Впервые за последние четыре года команда закончила сезон без единого трофея.

Составы команд

Основной состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 19 263 000

Зима 

Общие расходы:  £ 28 080 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 27 180 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы

Лето:  19 263 000

Зима:  28 080 000

Всего:  47 343 000

Доходы

Лето:  27 180 000

Зима:  0

Всего:  27 180 000

Прибыль

Лето:  7 917 000

Зима:  28 080 000

Всего:  20 163 000

Клуб

Тренерский штаб 

|}

Другая информация 

|}

Соревнования

Товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2007/08 — 16-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который длился с 11 августа 2007 года по 11 мая 2008 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам 

|}

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Группа B

Стадия плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
 См. также: Финал Лиги чемпионов УЕФА 2008

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2007/2008
Челси